Margarida da Dinamarca, Rainha da Escócia (1456-1486) — esposa de Jaime III da Escócia
 Margarida I da Dinamarca (1353-1412)  —  primeira rainha reinante da Dinamarca, simultaneamente da Noruega e da Suécia
 Margarida II da Dinamarca (1940) — segunda rainha reinante da Dinamarca
 Margarida da Grécia e Dinamarca (1905-1981)  — princesa da Grécia e Dinamarca

Desambiguações de antropônimos
Desambiguação